Helmuth von Moltke kan avse:

Helmuth von Moltke den äldre (1800-1891), fältmarskalk, preussisk generalstabschef under fransk-tyska kriget.
Helmuth von Moltke den yngre (1848-1916), brorson till Moltke den äldre, tysk generalstabschef före och i början av första världskriget.
Helmuth James von Moltke (1907-1945), brorsons sonson till Moltke den äldre, jurist, motståndsman i Nazityskland under andra världskriget och en av ledarna för Kreisaukretsen.

Se även 
 Helmuth James von Moltke-priset, tyskt juristpris för avhandlingar inom folkrätt.